Тулузский капитолий () — здание муниципалитета (городской администрации) во французском городе Тулуза.

Общие сведения 
Капитоль де Тулуз находится на месте построенного в 1190 году сооружения, в котором заседали капитулы, управлявшие средневековой Тулузой. Само название Капитоль указывает не столько на связь с римским Капитолием, сколько происходит от наименования членов магистрата (капитулы). В 1632 г. во дворе Тулузской ратуши был казнён последний герцог Монморанси.

Современное здание находится в центе Тулузы, на занимающей два гектара Капитолийской площади. Фасад строения длиной в 135 метров и выдержанный в розовых тонах, создан в стиле, переходном от барокко к классицизму, в 1750 году под руководством французского художника и архитектора Гильома Камма. Восемь колонн в фасадной части символизируют восьмерых капитулов средневековья. Колокольня и донжон пристроены в XIX столетии по проекту архитектора Эжена Эммануэля Виолле-ле-Дюка. Внутренние помещения Капитоля, декорированные в XIX веке, представляют культурную и художественную ценность (напр., Salle de Illustres и др.).

В настоящее время в Капитоль де Тулуз, помимо зала городского собрания, расположены также оперный театр и концертно-симфонический зал.

Примечания

Ссылки 
 

Здания и сооружения Тулузы
Тулуза